El nombre Lorenzo Fontana puede referirse a las siguientes personas:

Lorenzo Fontana, político italiano;
Lorenzo Fontana, remero italiano.